Morana može značiti:

 Morana (ime), ime
 Morana (rijeka), rijeka u Hrvatskoj
 Morana (mitologija), lik iz slavenske mitologije
 Morana (opera), opera Jakova Gotovca